Шкрібляк — українське прізвище.

Персоналії 
 Шкрібляк Анатолій Васильович (1973) — український політик.
 Шкрібляк Василь Юрійович (1856—1928) — гуцульський тесля, токар і різьбяр, майстер плаского різьблення по дереву.
 Шкрібляк Дмитро Олександрович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шкрібляк Микола Юрійович (1858—1920) — гуцульський різьбяр, майстер плаского різьблення по дереву.
 Шкрібляк Юрій Іванович (1823—1885) — гуцульський токар, майстер плаского різьблення по дереву, родоначальник родини різьбярів.

Див. також 
 Шкрібляки

Українські прізвища